Callumbonella suturale är en snäckart som först beskrevs av Philippi 1836.  Callumbonella suturale ingår i släktet Callumbonella och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
suturale